Камон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Камон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма